Johana Francouzská ( Jeanne de France,  Joana de França; 24. června 1343 Châteauneuf-sur-Loire – 3. listopadu 1373 Évreux) byla navarrská královna a hraběnka z Évreux a Mortain.

Byla pátým potomkem francouzského následníka trůnu, normandského vévody Jana a Jitky, dcery Jana Lucemburského. Poprvé byla zasnoubena s Janem, synem brabantského vévody Jana III. Plánovaný sňatek byl zmařen skonem mladého snoubence. Roku 1352 se Johana stala dětskou chotí svého bratrance Karla, mladého krále Navarry. Zemřela po sedmi porodech roku 1373.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Francouzské princezny
Navarrské královny
Hraběnky z Évreux
Hraběnky z Mortain
Narození v roce 1343
Narození 24. června
Úmrtí v roce 1373
Úmrtí 3. listopadu
Úmrtí v Évreux
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Ženy